Canhotinho é um compositor, cantor e acordeonista de música popular brasileira.

Discografia 
”Valsas sertanejas”

Compositores do estado de São Paulo
Cantores do estado de São Paulo
Acordeonistas de São Paulo